E420 oder E-420 steht für:
 Europastraße 420
 Die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer von Sorbit
 Ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-420

Abkürzung